

Astronautique 
 ORFEO, acronyme de Optical and Radar Federated Earth Observation, système dual d'observation de la Terre par satellite.

Cinéma 
 Orfeo, film de Claude Goretta sorti en 1985 ;

Littérature 
 Sir Orfeo, poème narratif anonyme moyen anglais ().

Musique 
 L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice, dramma per musica de Joseph Haydn (1791) ;
 L'Orfeo, opéra de Claudio Monteverdi (1607) ;
 Orfeo, opéra de Luigi Rossi (1647) ;
La Descente d'Orphée aux enfers H.488 (1686), opéra de Marc-Antoine Charpentier ;
Orphée descendant aux enfers H.471 (1683), cantate de Marc-Antoine Charpentier ;
Orfeo ed Euridice, opéra et Orféo, un drame de Ferdinand Bertoni (1780) ;
 Orféo Català, association chorale (1891) ;
 Orfeo, un label discographique allemand de musique classique fondé en 1979.

Théâtre 
 Fabula di Orfeo, drame d'Ange Politien (1480).

Zoologie 
 Orfeo (genre), genre d'araignées aranéomorphes.

Voir aussi